The Man Who Found Himself – film del 1915 diretto da Frank Hall Crane
 The Man Who Found Himself – film del 1925 diretto da Alfred E. Green
 The Man Who Found Himself – film del 1937 diretto da Lew Landers